Superdome oder Super Dome bezeichnet:

 Mercedes-Benz Superdome, früher Louisiana Superdome, Halle in New Orleans, Louisiana, Vereinigte Staaten
 Sydney SuperDome, heute Qudos Bank Arena, Halle in Homebush, Sydney, Australien
 HP Superdome, Server von Hewlett-Packard
 Superdome (Film), US-amerikanischer Fernsehfilm aus dem Jahr 1978